Sovetski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Sovetski (Arkhànguelsk), localitat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Sovetski (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sovetski (Gazir), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Kuban), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Kubanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Guéimanovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Bratski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Timaixovsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Ieisk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Gulkévitxi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Mirni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovetski (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Sovetski (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Sovetski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Sovetski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Sovetski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Sovetski (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia